Pyeong-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Pyeong-dong, Suwon, stadsdel i Suwon, Gyeonggi, 
 Pyeong-dong, Gwangju, stadsdel i Gwangju,